18-я церемония вручения наград премии «Золотой орёл» за заслуги в области российского кинематографа и телевидения за 2019 год состоялась 24 января 2020 года в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм». Номинанты были объявлены 21 декабря 2019 года.

На соискание премии за 2019 год, рассматривались: отечественные кинофильмы, впервые публично показанные в России с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года (а также все фильмы предшествующего года, которые по тем или иным причинам не были рассмотрены на соискание премии по итогам 2018 года); телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершён в период с 1 сентября 2018 года по 31 октября 2019 года; зарубежные кинофильмы, выпущенные в российский прокат с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года.

Статистика 
Количество наград/:

Кино:
 4/9: «Одесса»
 4/6: «Текст»
 3/13: «Т-34»
 2/5: «Тобол»
 1/5: «Дылда»
 1/2: «Балканский рубеж»
 1/1: «Без срока давности. Открывая шкаф позора» / «Интервью» / «Он не может жить без космоса» / «Король Лев»
 0/4: «Бык»

Телевидение:
 1/3: «Ненастье» / «Домашний арест»
 1/2: «Шторм»
 1/1: «Годунов»
 0/2: «Звоните ДиКаприо!»

Список лауреатов и номинантов 

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="300px"|Категории
! Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший игровой фильм (Награды вручала Алиса Фрейндлих)
|style="background:#EEDD82"|• Текст (режиссёр: Клим Шипенко; продюсеры: Эдуард Илоян, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Рафаел Минасбекян, Вадим Верещагин)
|-
|• Бык (режиссёр: Борис Акопов; продюсеры: Фёдор Попов, Владимир Малышев)
|-
|• Дылда (режиссёр: Кантемир Балагов; продюсеры: Александр Роднянский, Сергей Мелькумов)
|-
|• Одесса (режиссёр: Валерий Тодоровский; продюсеры: Леонид Ярмольник, Валерий Тодоровский)
|-
|• Т-34 (режиссёр: Алексей Сидоров; продюсеры: Антон Златопольский, Рубен Дишдишян, Леонид Блаватник, при участии Леонида Верещагина и Никиты Михалкова)
|-
| rowspan=3|<center>Лучший телефильм или мини-сериал (до 10 серий)
|style="background:#EEDD82"|• Годунов (режиссёр: Алексей Андрианов; продюсеры: Екатерина Жукова, Мария Ушакова, Антон Златопольский)
|-
|• Звоните ДиКаприо! (режиссёр: Жора Крыжовников; продюсеры: Антон Щукин, Артём Логинов, Антон Зайцев, Александр Дулерайн)
|-
|• Шторм (режиссёр: Борис Хлебников; продюсеры: Рубен Дишдишян, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк)
|-
| rowspan=3|<center>Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)
|style="background:#EEDD82"|• Ненастье (режиссёр: Сергей Урсуляк; продюсеры: Антон Златопольский, Мария Ушакова)
|-
|• А. Л. Ж. И. Р. (режиссёр: Александр Касаткин; продюсер: Наталия Будкина)
|-
|• Домашний арест (режиссёр: Пётр Буслов; продюсер: Семен Слепаков)
|-
| rowspan=3|<center>Лучший неигровой фильм
|style="background:#EEDD82"|• Без срока давности. Открывая шкаф позора (режиссёр: Александр Звягинцев)
|-
|• Антон Чехов и Исаак Левитан: Двойной портрет в интерьере эпохи (режиссёр: Галина Евтушенко)
|-
|• Оперение (режиссёр: Илья Зернов)
|-
| rowspan=3|<center>Лучший короткометражный фильм
|style="background:#EEDD82"|• Интервью (режиссёр: Иван Соснин)
|-
|• Мама (режиссёр: Владимир Котт)
|-
|• Одна историческая ошибка (режиссёр: Михаил Местецкий)
|-
| rowspan=3|<center>Лучший анимационный фильм
|style="background:#EEDD82"|• Он не может жить без космоса (режиссёр: Константин Бронзит)
|-
|• Лола живая картошка (режиссёр: Леонид Шмельков)
|-
|• Чик-Чирик (режиссёр: Жанна Бекмамбетова)
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая режиссёрская работа (Награду вручали Александр Кузнецов и Ингеборга Дапкунайте)
|style="background:#EEDD82"|• Алексей Сидоров — «Т-34»
|-
|• Кантемир Балагов — «Дылда»
|-
|• Клим Шипенко — «Текст»
|-
| rowspan=3|<center>Лучший сценарий (Награду вручали Егор Корешков и Марина Александрова)
|style="background:#EEDD82"|• Алексей Сидоров — «Т-34»
|-
|• Борис Акопов — «Бык»
|-
|• Максим Белозор — «Одесса»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая мужская роль в кино (Награду вручали Александр Кузнецов и Ингеборга Дапкунайте)
|style="background:#EEDD82"|• Александр Петров — «Текст»
|-
|• Юрий Борисов — «Бык»
|-
|• Александр Петров — «Т-34»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая женская роль в кино (Награду вручали Александр Кузнецов и Ингеборга Дапкунайте)
|style="background:#EEDD82"|• Виктория Мирошниченко — «Дылда»
|-
|• Стася Милославская — «Бык»
|-
|• Ирина Старшенбаум — «Т-34»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая мужская роль второго плана (Награду вручали Егор Корешков и Марина Александрова)
|style="background:#EEDD82"|• Иван Янковский — «Текст»
|-
|• Евгений Цыганов — «Одесса»
|-
|• Виктор Добронравов — «Т-34»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая женская роль второго плана (Награду вручали Егор Корешков и Марина Александрова)
|style="background:#EEDD82"|• Евгения Брик — «Одесса» (за роль Миры)
|-
|• Мария Миронова — «Громкая связь»
|-
|• Ксения Раппопорт — «Одесса» (за роль Лоры)
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая мужская роль на телевидении
|style="background:#EEDD82"|• Павел Деревянко — «Домашний арест»
|-
|• Александр Петров — «Звоните ДиКаприо!»
|-
|• Александр Яценко — «Ненастье»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая женская роль на телевидении
|style="background:#EEDD82"|• Анна Михалкова — «Шторм»
|-
|• Анна Уколова — «Домашний арест»
|-
|• Татьяна Лялина — «Ненастье»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая операторская работа (Награду вручали Александр Кузнецов и Ингеборга Дапкунайте)
|style="background:#EEDD82"|• Роман Васьянов — «Одесса»
|-
|• Ксения Середа — «Дылда»
|-
|• Михаил Милашин — «Т-34»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая работа художника-постановщика
|style="background:#EEDD82"|• Владимир Гудилин — «Одесса»
|-
|• Константин Пахотин — «Т-34»
|-
|• Андрей Васин, Илья Мандриченко — «Тобол»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая работа художника по костюмам|style="background:#EEDD82"|• Владимир Никифоров, Дмитрий Андреев — «Тобол»
|-
|• Александр Осипов — «Одесса»
|-
|• Ульяна Полянская — «Т-34»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая музыка к фильму
|style="background:#EEDD82"|• Анна Друбич — «Одесса»
|-
|• Олег Белов — «Миллиард»
|-
|• Николай Ростов, Иван Бурляев, Дмитрий Носков — «Текст»
|-
| rowspan=3|<center>Лучший монтаж фильма (Награду вручали Егор Корешков и Марина Александрова)
|style="background:#EEDD82"|• Тим Павелко — «Текст»
|-
|• Игорь Литонинский — «Дылда»
|-
|• Дмитрий Корабельников — «Т-34»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая работа звукорежиссёра
|style="background:#EEDD82"|• Александр Копейкин — «Балканский рубеж»
|-
|• Алексей Самоделко — «Т-34»
|-
|• Павел Дореули — «Тобол»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам|style="background:#EEDD82"|• Наталья Горина — «Тобол»
|-
|• Ирина Ляшко, Марина Евсеенко — «Балканский рубеж»
|-
|• Ирина Ляшко — «Т-34»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшие визуальные эффекты
|style="background:#EEDD82"|• ООО «Алгус-Студио» — «Т-34»
|-
|• ALAMBIC VFX , Фёдор Журов  — «Герой»
|-
|• Компания AMALGAMA VFX — «Тобол»
|-
| rowspan=3|<center>Лучший зарубежный фильм в российском прокате|style="background:#EEDD82"|• Король Лев / The Lion King (США) — прокатчик: WDSSPR
|-
|• Зелёная книга / Green Book (США) — прокатчик: Капелла Фильм
|-
|• Однажды в Голливуде / Once Upon a Time... in Hollywood (США, Великобритания) — прокатчик: WDSSPR
|-
|}

 Специальная награда 
 За вклад в российский кинематограф — Алиса Бруновна Фрейндлих' (Награду вручал Никита Михалков)

 См. также 
 «Ника» 2020 (главная премия Российской Академии кинематографических искусств)

Примечания

Ссылки 
 Список номинантов на официальном сайте Национальной Академии кинематографических искусств и наук России 
 Трансляция церемонии  на канале YouTube

Церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл»
События 24 января
Январь 2020 года в России
2020 год в Москве
Кинопремии 2020 года
Телевизионные премии 2020 года